Kinsey bezeichnet:
 Kinsey (Alabama), eine Stadt in Alabama
 Kinsey-Report, eine Sexualstudie
 Kinsey – Die Wahrheit über Sex, einen Film
 Kinsey Report, eine Bluesrockband

Personen:
 Alfred Charles Kinsey (1894–1956), US-amerikanischer Sexualforscher und Entomologe
 Angela Kinsey (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Big Daddy Kinsey (1927–2001), US-amerikanischer Bluesmusiker und Sänger
 Charles Kinsey (1773–1849), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Kinsey (1902–1970), US-amerikanischer Leichtathlet
 Erika Kinsey (* 1988), schwedische Hochspringerin
 James Kinsey (1731–1803), US-amerikanischer Politiker
 Lance Kinsey, kanadischer Schauspieler
 Noel Kinsey (1925–2017), walisischer Fußballspieler
 Sam Kinsey, US-amerikanischer Schauspieler
 Tarence Kinsey (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tony Kinsey (* 1927), britischer Jazzschlagzeuger, Bandleader und Komponist
 V. Everett Kinsey (1909–1978), US-amerikanischer Biologe und Augenforscher
 William Medcalf Kinsey (1846–1931), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Kinsey Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kap Kinsey, Kap an der Oates-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Mount Kinsey, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 McKinsey (Begriffsklärung)